Die NBA-Saison 2010/11 war die 65. Spielzeit der National Basketball Association. Die reguläre Saison begann am 26. Oktober 2010 und endete am 13. April 2011. Darauf folgten die NBA-Playoffs ab dem 16. April 2011, die am 12. Juni mit dem letzten Spiel der NBA Finals 2011 endeten.

Saisonverlauf

Reguläre Saison 
Die reguläre Saison begann Ende Oktober und wurde mit dem Spiel der Miami Heat gegen die Boston Celtics eröffnet, gefolgt von der Meisterfeier der Los Angeles Lakers und deren Spiel gegen die Houston Rockets.
Am 25. Dezember 2010, also Weihnachten, wurden fünf Spiele ausgetragen, darunter die Begegnungen Boston gegen Orlando und die Begegnung des amtierenden Champions Los Angeles gegen die Miami Heat.

Erstmals wurde in dieser Saison ein reguläres Saisonspiel auf europäischem Boden ausgetragen, am 4. und am 5. März 2011 bestritten die Toronto Raptors an zwei Tagen hintereinander zwei reguläre Saisonspiele gegen die New Jersey Nets in der Londoner O2 Arena. Die New Jersey Nets konnten sich in beiden Saisonspielen durchsetzen und gewannen am 4. März 2011 mit 116:103 und am 5. März 2011 nach dreifacher Overtime mit 137:136 gegen die Toronto Raptors.

All-Star Game 

Das All-Star Game fand am 20. Februar 2011 vor 17,163 Zuschauern im Staples Center in Los Angeles statt. Die Auswahl des Westens gewann die 60. Auflage des All-Star Games mit 148:143. MVP des Spiels wurde Kobe Bryant von den Los Angeles Lakers.

Playoffs 
Die Playoffs begannen am 16. April 2011 und endeten mit den Finals, die vom 31. Mai bis zum 12. Juni 2011 ausgetragen wurden.

Endstände 

 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

Dem Gewinner einer Division ist auf der für die Play-offs entscheidenden Setzliste mindestens der vierte Platz garantiert, auch wenn mehr als drei Mannschaften eine höhere Anzahl an Siegen erreicht haben.

Ehrungen 
 Most Valuable Player: Derrick Rose, Chicago Bulls
 Defensive Player of the Year: Dwight Howard, Orlando Magic
 Rookie of the Year: Blake Griffin, Los Angeles Clippers
 Sixth Man of the Year: Lamar Odom, Los Angeles Lakers
 Most Improved Player: Kevin Love, Minnesota Timberwolves
 Coach of the Year: Tom Thibodeau, Chicago Bulls
 All-NBA First Team:
 F – LeBron James, Miami Heat
 F – Kevin Durant, Oklahoma City Thunder
 C – Dwight Howard, Orlando Magic
 G – Kobe Bryant, Los Angeles Lakers
 G – Derrick Rose, Chicago Bulls
 All-NBA Second Team:
 F – Pau Gasol, Los Angeles Lakers
 F – Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks
 C – Amar'e Stoudemire, New York Knicks
 G – Dwyane Wade, Miami Heat
 G – Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder
 All-NBA Third Team:
 F – LaMarcus Aldridge, Portland Trail Blazers
 F – Zach Randolph, Memphis Grizzlies
 C – Al Horford, Atlanta Hawks
 G – Manu Ginobili, San Antonio Spurs
 G – Chris Paul, New Orleans Hornets
 NBA All-Defensive First Team:
 F – LeBron James, Miami Heat
 F – Kevin Garnett, Boston Celtics
 C – Dwight Howard, Orlando Magic
 G – Rajon Rondo, Boston Celtics
 G – Kobe Bryant, Los Angeles Lakers
 NBA All-Defensive Second Team:
 F – Andre Iguodala, Philadelphia 76ers
 F – Joakim Noah, Chicago Bulls
 C – Tyson Chandler, Dallas Mavericks
 G – Tony Allen, Memphis Grizzlies
 G – Chris Paul, New Orleans Hornets
 All-NBA Rookie First Team:
 Blake Griffin, Los Angeles Clippers
 John Wall, Washington Wizards
 Landry Fields, New York Knicks
 DeMarcus Cousins, Sacramento Kings
 Gary Neal, San Antonio Spurs
 All-NBA Rookie Second Team:
 Greg Monroe, Detroit Pistons
 Wesley Johnson, Minnesota Timberwolves
 Eric Bledsoe, Los Angeles Clippers
 Derrick Favors, Utah Jazz
 Paul George, Indiana Pacers

Play-offs 
Alle Play-off-Runden werden im Best-of-Seven-Modus gespielt.

Erklärung: * Division-Sieger

Siehe auch 
 NBA-Draft 2010
 NBA Finals 2011

Weblinks 

 Website der NBA
 Die Saison 2010/11 bei basketball-reference.com (englisch)

NBA-Saison
Nba 2010/11